Kast kan syfta på:

 Kast – en typ av hierarkisk social gruppering, se kastväsen
 Kastsystemet i Indien – en typ av social skiktning som karakteriseras av bland annat giftermål inom gruppen, nedärvd gemensam livsstil som ofta innefattar yrke, rituell status i en hierarki och samhällelig interaktion med andra grupper baserad på kulturella föreställningar om renhet och orenhet
 Kast (mått) – en gammal svensk mängdenhet för strömming
 Kast (tryckeri) – en låda, som tidigare användes på tryckerier, med små fack i vilka trycktyperna låg sorterade
 Kast – ett mellanting mellan växthus och drivbänk, se växthus
 Kastparabel – den bana som ett föremål som kastas beskriver
 KAST – en sektion under Studentkåren vid Högskolan i Kalmar, se Kalmarspexet
 Kaster (gaddsteklar) – tre typerna av fullbildade djur hos vissa sociala insekter

Se även 
 Kaster
 Kasten – ett förnamn och personer med namnet
 Kastner